Чемпионат Франции по футболу среди женщин сезона 2018/19 (), или Женский Дивизион 1 () — 45-й сезон чемпионата Франции по футболу среди женщин с момента его основания. Лионскому «Олимпику» предстоит защита прошлогоднего титула чемпиона. Сезон начался 25 августа 2018 и завершился —  4 мая 2019. В турнире принимали участие 12 команд.

По итогам сезона лигу покинули «Лилль» и «Родез».

Клубы-участники

Турнирная таблица 
 Источник: statsfootofeminin.fr

Результаты матчей 

•  •  • 
Источник: D1

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика 
 Источник: D1, buteuses

Примечания

Ссылки 
  Сайт statsfootofeminin.fr 
 Сайт Федерации Футбола Франции 

Франция женщины
2018/2019
Спорт во Франции в 2018 году
Спорт во Франции в 2019 году